Charron ist der Name

 der Gemeinde Charron (Charente-Maritime) in der französischen Region Nouvelle-Aquitaine
 der Gemeinde Charron (Creuse) in der französischen Region Nouvelle-Aquitaine
 der Ortschaft Charron in der Gemeinde Champagne-en-Valromey in der französischen Region Auvergne-Rhône-Alpes

Charron ist der Familienname folgender Personen:

 Al Charron (* 1966), kanadischer Rugby-Union-Spieler
 Craig Charron (1967–2010), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Éric Charron (* 1970), kanadischer Eishockeyspieler
 Fernand Charron (1866–1928), französischer Rad- und Automobilrennfahrer
 Guy Charron (* 1949), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Joseph Leo Charron (* 1939), Altbischof von Des Moines
 Pierre Charron (1541–1603), französischer Philosoph und Theologe, Vertreter des Skeptizismus

Charron ist der Name des folgenden Unternehmens:

 Automobiles Charron, ehemaliger französischer Automobilhersteller